Afares — grupo étnico africano que habita o Djibuti, a Etiópia e a Eritreia
 Língua afar — idioma falado por este povo
 Afar (região) — subdivisão política da Etiópia

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de linguística